Paca – nome comune dei Cuniculidi, roditori appartenenti al sottordine degli Istricomorfi
PACA – acronimo della regione francese della Provenza-Alpi-Costa Azzurra
Pača – comune della Slovacchia nel distretto di Rožňava
William Paca – politico statunitense del Settecento